Morondo –  città e sottoprefettura della regione di Worodougou (Costa d'Avorio)
 Morondo – frazione di Varallo (Italia)